Baudouinville (schip, 1939)
 Moba (stad), Franse naam